Con il nome Edward Howard sono conosciuti i seguenti personaggi.
Edward Howard (1624-1700), drammaturgo;
Edward Howard (1476/1477-1513), ammiraglio della flotta inglese;
Edward Henry Howard (1829-1892), cardinale cattolico britannico;
Edward Howard, IX duca di Norfolk (1686-1777), nobile inglese;
Edward Howard, II conte di Carlisle (1646-1692), nobile politico inglese;
Edward Howard, VIII conte di Suffolk (1672-1731), nobile inglese;
Edward Howard, I barone Howard di Escrick (... – 1675), nobile politico inglese.